Roger Taylor, een Britse drummer, bekend van Queen
Roger Taylor, een Britse drummer, bekend van Duran Duran
Roger Taylor, een Britse tennisspeler